SYW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sehwen Sharif / Sehwan Sharif (Pakistan)